Ге́мохромато́з (пигме́нтный цирро́з, бро́нзовый диабе́т) — наследственное, генетически обусловленное заболевание, проявляется нарушением обмена железа с накоплением его в тканях и органах. Железо поглощается из пищи и чрезмерно накапливается в органах и тканях: печени, поджелудочной железе, миокарде, селезёнке, коже, эндокринных железах и других местах. Избыточное накопление железа в организме может спровоцировать развитие ряда заболеваний: цирроз печени, сердечная недостаточность, сахарный диабет, артрит.

Распространённость 
По данным Института расстройств железа (Гринвилл, штат Южная Каролина) в США насчитывается около 1 млн человек, предрасположенных к гемохроматозу и около 150 тыс. больных, у которых эта болезнь диагностирована. Таким образом, вероятность развития гемохроматоза составляет 0,33 %. Около 10 % населения являются гетерозиготными носителями рецессивных генов гемохроматоза.
Наиболее подвержены этому заболеванию ирландцы, из-за чего иногда гемохроматоз называют «кельтской болезнью». В конце 2015 года было выяснено что гены гемохроматоза принесли в Ирландию выходцы из Причерноморья.

Классификация 
Различают первичный (классический, генетический, врожденный, бронзовый диабет, пигментный цирроз печени, синдром Труазье — Ано — Шоффара) и вторичный гемохроматоз, связанный с повторными кризами гемолитической и мегалобластной анемий, многократными переливаниями крови, неправильным лечением препаратами железа.

Этиопатогенез 

Генетический гемосидероз развивается в результате:
1) Мутации гена, сцепленного с А-локусом комплекса HFE на коротком плече 6-й хромосомы — C282Y (замещение цистеина на тирозин)
2) Мутации гена, находящегося на коротком плече 6-й хромосомы — H63D (замещение гистидина на аспартат)

В организме здорового человека содержится 3—4 г железа, при гемохроматозе — 20—60 г. Железо является одним из важнейших микроэлементов и содержится во многих пищевых продуктах, в основном в красном мясе и других видах мяса, в меньшей степени в печени, также в рыбе, особенно в красных сортах и в специально обогащённых железом хлебе и крупах, надо сразу отметить, что из растительных продуктов железо усваивается гораздо хуже и содержится там в гораздо меньшей степени. Железо входит в состав молекулы гема (протопорфирин-IX, присоединивший железо), который в составе 
гемоглобина эритроцитов (красных кровяных телец) обеспечивает транспорт кислорода из лёгких по всему телу и всех окислительных молекул обеспечивающих постоянный энергетический обмен каждой живой клетки (цитохрома и пр.).

При гемохроматозе организм человека поглощает слишком много железа из пищи, и начинает накапливать его в сердце, печени и поджелудочной железе.

Диагностика 
Не вызывает затруднений — тщательный сбор семейного анамнеза (заболевание, как правило, носит наследственный характер) в сочетании с лабораторной диагностикой. Симптомы гемохроматоза могут варьировать в широких пределах: 90% железа в организме поглощается печенью; суставные боли, артрит, усиленная пигментация кожи также могут быть следствием гемохроматоза.

Стоит заподозрить гемохроматоз, когда подобные симптомы выявляются у кровных родственников. Наиболее частой причиной накопления железа является широко распространенное генетическое нарушение — идиопатический гемохроматоз. Вторичные проблемы накопления железа могут произойти после многочисленных переливаний крови при различных анемиях.

Наиболее практичным тестом скрининга является определение сывороточного железа, насыщения трансферрина и ферритина. 
Насыщение трансферрина более чем 50 % у мужчин и 45 % женщин предполагает повышенные запасы железа. Существенно повышенный уровень ферритина сыворотки означает избыток железа в организме в целом. 
Генетический скрининг в настоящее время используется, чтобы оценить, какие пациенты находятся в опасности для выраженного фиброза печени. Окончательный диагноз может быть установлен при биопсии печени.

Клиническая картина 
Клинические симптомы:
 слабость и быстрая утомляемость;
 снижение давления;
 выраженное похудение;
 гиперпигментация кожи (грифельно-серый цвет с коричневым оттенком), слизистых оболочек и сетчатки;
 сердечная недостаточность;
 сахарный диабет;
 отёк и болезненность суставов.

Лечение 
Для лечения пациентов используют:
 диету с ограничением продуктов, содержащих железо (рыба, мясо, яйца и других).
 препараты, связывающие железо и способствующие его выведению (дефероксамин, Б-десфераль);
 отказ от алкоголя;
 эффективный метод лечения кровопускание (флеботомия или венесекция). Кровопускания способствуют удалению железа из организма и приводят к улучшению общего состояния, уменьшению пигментации и размеров печени;
 гепатопротекторы (применяются в качестве вспомогательной терапии).

Прогноз 
Зависит от длительности течения заболевания до момента диагностики.

См. также 
 Гемосидероз

Примечания

Литература 
 
 Гарбузенко Д.В. Механизмы и клиническое значение печеночного фиброгенеза при перегрузке железом // Доктор.Ру. - 2022. - Т. 21, № 2. - С. 23–29.

Ссылки 

Заболевания по алфавиту
Заболевания печени
Врождённые нарушения метаболизма железа
Гематология